UFC Fight Night: Holm vs. Vieira, также известный как  UFC Fight Night 206 или UFC on ESPN+ 64 или UFC Vegas 55 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 21 мая 2022 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Кетлин Виейра победила Холли Холм раздельным решением судей. В соглавном бою Мишел Перейра победил Сантьяго Понциниббио раздельным решением судей.

Подготовка турнира

Заглавное событие 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в женском легчайшем весе между бывшей чемпионкой UFC в легчайшем весе Холли Холм (#2 в рейтинге) и Кетлин Виейра (#5 в рейтинге).

Изменения карда 
Ожидалось, что на этом турнире состоится бой в тяжелом весе между Беном Ротуэллом и бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Александром Густафссоном. Однако бой был отменен после того, как Ротуэлл вышел из организации в конце марта. Ожидается, что Густафссон теперь сразится с Никитой Крыловым в полутяжелом весе на турнире UFC Fight Night 212.

Ожидалось, что на турнире Максим Гришин встретится с Жаилтоном Алмейдой в полутяжелом весе. Однако в конце апреля Гришин отказался от участия по неизвестным причинам. Алмейда решил перейти в тяжелый вес, чтобы провести бой с Паркером Портером.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Мишел Перейра vs. Сантьяго Понциниббио
 Выступление вечера: Чиди Нжокуани и Чейз Хупер

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
16 мая после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Сантьяго Понциниббио (бывший #14) покинул рейтинг Топ-15 полусреднего веса

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night